schepen als varend monument opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland:
Vertrouwen (schip, 1885)
Vertrouwen (schip, 1893)
Vertrouwen (schip, 1896)
Vertrouwen (schip, 1900)
Vertrouwen (schip, 1903)
Vertrouwen (schip, 1904, Echtenerbrug) 
Vertrouwen (schip, 1904, Raamsdonksveer) 
Vertrouwen (schip, 1907, Veendam)
Vertrouwen (schip, 1907, Zwartsluis)
Vertrouwen (schip, 1908)
Vertrouwen (schip, 1909)
Vertrouwen (schip, 1909, Echtenerbrug)
Vertrouwen (schip, 1910)
Vertrouwen (schip, 1910, IJlst)
Vertrouwen (schip, 1910, Zwartsluis)
Vertrouwen (schip, 1911)
Vertrouwen (schip, 1912)
Vertrouwen (schip, 1921)
Vertrouwen (schip, 1925)
Vertrouwen (schip, 1934)

nog naast de 16 schepen in de beroepsvaart, zoals de:
Vertrouwen (schip, 1959)
Vertrouwen (schip, 1961)

van de 47 schepen met deze naam van de roepletterlijst van het Agentschap Telecom of de 63 schepen met deze naam in de Databank: De Binnenvaartschepen van de Vereniging De Binnenvaart op zondag 26 juni 2016.